Люби́мівка — село в Україні, у Токмацькому районі Запорізької області. Населення становить 181 осіб. Орган місцевого самоврядування — Долинська сільська рада.

Географія 
Село Любимівка розташоване на лівому березі річки Молочна, вище за течією на відстані 1 км розташоване село Рибалівка, нижче за течією на відстані 2 км розташоване село Світлодолинське (Мелітопольський район), на протилежному березі — село Старобогданівка (Михайлівський район). Річка в цьому місці звивиста, утворює лимани, стариці та заболочені озера. Через село проходить автомобільна дорога , поруч проходить залізниця, станція Світлодолинська за 4 км.

Історія 
 1804 — дата заснування як села Лінденау.
 До 1871 року Лінденау входило в Молочанський менонітський округ Бердянського повіту.
 В 1945 році перейменоване в село Любимівка.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Любимівка 

Села Запорізької області
Колишні німецькі колонії Запорізької області